Příjmení Lind nosí více významných osobností:

 Amanda Lindová (* 1980) – švédská politička
 Björn Lind (* 1978) – švédský běžec na lyžích
 Don Lind (1930–2022) – americký astronaut
 James Lind (1716–1794) – skotský lékař
 Jenny Lindová (1820–1887) – švédská operní pěvkyně, sopranistka
 Josef Lind (1866–1950) – švédský pedagog, církevní varhaník a dirigent
 Natalie Alyn Lind (* 1999) – americká herečka
 Peter Lind (* 1961) – dánský fotograf

Externí odkazy